Соревнование среди мужчин на открытом воздухе в парном разряде — одно из шести соревнований по теннису, включённых в программу Олимпийских игр 1908 года. В соревновании приняли участие 24 спортсмена из 8 стран.

Результаты

Итоговое положение

Турнирная таблица

Встречи первого круга

Основная сетка

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований